Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die ECM Prague Open 2005/Damen des Damentennis. Insgesamt nahmen 30 Spielerinnen im Einzel und 4 Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die von 7. bis 9. Mai 2005 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Prag